Pokutująca Maria Magdalena (obraz El Greca z 1577)
 Pokutująca Maria Magdalena (obraz El Greca z 1580)
 Pokutująca Maria Magdalena (obraz El Greca z 1585)
 Pokutująca Maria Magdalena (obraz El Greca z 1597)
 Pokutująca Maria Magdalena (obraz El Greca z 1610)
 Pokutująca Maria Magdalena (obraz Gaspara Becerry)